Giuseppe Albeggiani (1818-1892) nato a Palermo, matematico italiano.
 Michele Luigi Albeggiani (1852-1943) nato a Palermo, matematico italiano.